Nello sci nordico ai VI Giochi olimpici invernali, che si svolsero nel 1952 a Oslo (Norvegia), vennero assegnate medaglie in sei specialità: cinque maschili e una, per la prima volta, femminile (sci di fondo).

Le gare di salto con gli sci e di sci di fondo, sia maschili sia femminili, furono considerate valide anche ai fini dei Campionati mondiali di sci nordico 1952, dei quali costituirono la diciannovesima edizione, mentre quella di combinata nordica assegnò soltanto il titolo olimpico.

Risultati

Uomini

Combinata nordica

Salto con gli sci

Sci di fondo

18 km

50 km

Staffetta 4x10 km

Donne

Sci di fondo

10 km

Medagliere per nazioni

Bibliografia

Collegamenti esterni 

 Schede FIS:
 
 
 

 Schede Sports-reference:
 
 
 

 06
Sport ai VI Giochi olimpici invernali
Sci nel 1952